Hiden ist der Familienname folgender Personen:

 John Hiden (1940–2012), britischer Historiker 
 Markus Hiden (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Martin Hiden (* 1973), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Hiden (1909–1973), österreichischer und französischer Fußballspieler